

Codici 
 SNJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Base Aérea San Julián (Cuba)

Religione 
 S.N.J. – Domenicane del Santo Nome di Gesù